Speechless puede referirse a:
 Speechless, una película de 1994.
 Speechless, canción de Michael Jackson.
 Speechless, canción de Lady Gaga.
 Speechless, serie de televisión.